Live at the BBC je kompilační album sestavené z nahrávek skupiny The Beatles, pořízených v letech 1963–1965 pro rozhlasové vysílání BBC a vydané v roce 1994.

Sestava 
 John Lennon – zpěv, kytara, harmonika
 Paul McCartney – zpěv, baskytara
 George Harrison – kytara, zpěv
 Ringo Starr – bicí, zpěv

Seznam skladeb

Disk 1 
 "Beatle Greetings"
 "From Us to You"
 "Riding on a Bus"
 "I Got a Woman"
 "Too Much Monkey Business"
 "Keep Your Hands Off My Baby"
 "I'll Be on My Way"
 "Young Blood"
 "A Shot of Rhythm and Blues"
 "Sure to Fall (In Love with You)"
 "Some Other Guy"
 "Thank You Girl"
 "Sha La La La La!"
 "Baby It's You"
 "That's All Right, Mama"
 "Carol"
 "Soldier of Love (Lay Down Your Arms)"
 "A Little Rhyme"
 "Clarabella"
 "I'm Gonna Sit Right Down and Cry (Over You)"
 "Crying, Waiting, Hoping"
 "Dear Wack!"
 "You've Really Got a Hold on Me"
 "To Know Her Is to Love Her"
 "A Taste of Honey"
 "Long Tall Sally"
 "I Saw Her Standing There"
 "The Honeymoon Song"
 "Johnny B. Goode"
 "Memphis, Tennessee"
 "Lucille"
 "Can't Buy Me Love"
 "From Fluff to You"
 "Till There Was You"

Disk 2 
 "Crinsk Dee Night"
 "A Hard Day's Night"
 "Have a Banana!"
 "I Wanna Be Your Man"
 "Just a Rumour"
 "Roll Over Beethoven"
 "All My Loving"
 "Things We Said Today"
 "She's a Woman"
 "Sweet Little Sixteen"
 "1822!"
 "Lonesome Tears in My Eyes"
 "Nothin' Shakin'"
 "The Hippy Hippy Shake"
 "Glad All Over"
 "I Just Don't Understand"
 "So How Come (No One Loves Me)"
 "I Feel Fine"
 "I'm a Loser"
 "Everybody's Trying to Be My Baby"
 "Rock and Roll Music"
 "Ticket to Ride"
 "Dizzy Miss Lizzy"
 "Medley: Kansas City / Hey! Hey! Hey! Hey!"
 "Set Fire to That Lot!"
 "Matchbox"
 "I Forgot to Remember to Forget"
 "Love These Goon Shows!"
 "I Got to Find My Baby"
 "Ooh! My Soul"
 "Ooh! My Arms"
 "Don't Ever Change"
 "Slow Down"
 "Honey Don't"
 "Love Me Do"

Koncertní alba The Beatles
Kompilační alba The Beatles
Koncertní alba Apple Records
Kompilační alba Apple Records
Koncertní alba z roku 1994
Kompilační alba z roku 1994
Alba, která produkoval George Martin